Misner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Misner (* 1932), US-amerikanischer Physiker
 Susan Misner (* 1971), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Miesner